Капетани́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

  — греческий клипмейкер.
 Капетанидис, Никос (1889—1921) — греческий журналист и газетный издатель.
  (род. 1958) — греческий художник.
 Капетанидис, Филипп (1941—1997) — греческий православный митрополит Тианский.